Das Wort Umwälzung bezeichnet:
 den soziologischen Begriff einer Revolution#Umwälzung
 den verfahrenstechnischen Vorgang einer Umwälzpumpe

Siehe auch